

Sigle
Magen David Adom: normalmente tradotto come "Stella Rossa di David", è la società nazionale israeliana di Croce Rossa.

Geografia
Mada: in Romania è un villaggio del Comune di Balşa, nella regione storica delle Transilvania.

Lingue
Màda: è il nome, in curdo, della lingua curda.

Mitologia
Mada: è un gigante appartenente alla mitologia indù.

Zoologia 
Mada – genere degli Epilachninae